Мрджя или Мрджа () — имя собственное сербского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Мрджя, Гойко (в монашестве Николай; 1928—2015) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Дабро-Боснийский.
 Мрджа, Драган (род. 1984) — сербский футболист, нападающий «Омия Ардия».